Никола́с Фре́йтас (; 8 июня 1987, Монтевидео) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Прогресо».

Биография 
Николас Фрейтас начал карьеру в столичном клубе «Белья Виста» в 2006 году. В 2009 году Фрейтас перешёл в чилийский «Эвертон» из Винья-дель-Мара, и оставался игроком этого клуба до окончания сезона 2013/14. За это время полузащитник дважды отдавался в аренду — с начала 2011 года и до окончания сезона 2011/12 он провёл в «Пеньяроле». Наиболее заметным достижением за этот период стал выход с «ауринегрос» в финал Кубка Либертадорес 2011 — это был первый финал в этом турнире для уругвайских команд с 1988 года, и первый финал для «Пеньяроля» с 1987 года. В тяжёлом противостоянии уругвайская команда уступила бразильскому «Сантосу». Фрейтас был одним из лидеров своей команды, сыграв в турнире 13 матчей и забив победный мяч в ворота «Годой-Круса» на групповом этапе. Также он сыграл без замен оба финальных матча.

В сезоне 2012/13 Фрейтас на правах аренды выступал за «Росарио Сентраль», которому помог выиграть Примеру B Насьональ и вернуться в элиту аргентинского футбола. После этого Николас вернулся в «Эвертон», где провёл следующий сезон. Вторую половину 2014 года Фрейтас провёл в «Монтевидео Уондерерс», а затем был отдан в годичную аренду в бразильский «Интернасьонал». С «колорадос» Нико выиграл чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул и занял пятое место в бразильской Серии A.

В январе 2016 года Фрейтас вернулся в «Пеньяроль». Он сыграл лишь в одном матче Клаусуры, но в итоге также стал чемпионом Уругвая в составе «угольщиков». Также Фрейтас провёл три матча в розыгрыше Кубка Либертадорес 2016 года, в котором «Пеньяроль» выступил неудачно, не сумев выйти из группы.

Достижения 
  Чемпион Уругвая (1): 2015/16
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 2015
  Чемпион Второго дивизиона Аргентины (1): 2012/13
  Финалист Кубка Либертадорес (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пеньяроля» 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Бостон Ривер»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Мельгар»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Прогресо»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар